Karl VIII (franska Charles VIII), född 30 juni 1470, död 7 april 1498, kallad Karl den godmodige, var kung av Frankrike från 1483 till sin död 1498.

Biografi
Han var son till Ludvig XI av Frankrike och Charlotte av Savoyen, och sonson till Karl VII av Frankrike. Före hans myndighetsålder skötte Karls syster Anne de Beaujeu regeringen tillsammans med sin make Pierre de Beaujeu. 1491 gifte han sig med Anna av Bretagne, och därigenom införlivades Bretagne med Frankrike. Detta äktenskap ledde dock till att Karl hamnade i strid med hennes tidigare trolovade, kejsare Maximilian I, med vars dotter Karl tidigare varit förlovad. 

Karl var svag och sjuklig men ville gärna framstå som en stor krigarkonung, och gjorde anspråk på kungadömet Neapel, där han hade arvsanspråk efter det utdöda regenthuset Anjou. Med anledning av detta inledde han en serie krig mot flera italienska stater. Han erövrade 1495 Neapel utan strid, men lämnade plötsligt sin erövring i sticket, då flera italienska stater, kejsare Maximilian I och Ferdinand II av Aragonien ingick den så kallade ligan i Venezia mot Karl.

Karl dog 1498 i sviterna av en olycka. Han var på väg för att titta på Jeu de paume, när han slog sitt huvud i en dörrkarm. Efter matchen föll han plötsligt ihop i koma och dog senare, troligt dödsorsak var en hjärnblödning. Med honom utslocknade den äldre linjen av huset Valois.  

Efter Karl VIII:s död gifte hans änka om sig med hans efterträdare, Ludvig XII av Frankrike.

Barn 
 Charles-Orland (1492–1495)
 Charles (1496–1496)
 François (1497–1497)
 Anne (död ung)

Anfäder

Källor 

Personer i Frankrike under 1400-talet
Frankrikes regenter
Huset Valois
Födda 1470
Avlidna 1498
Män
Hertigar av Bretagne